En Pologne, Olszowiec peut faire référence à : 

de la voïvodie des Basses-Carpates
 Olszowiec, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Olszowiec, village du powiat de Lublin, 
 Olszowiec, village du powiat de Puławy.

dans la voïvodie de Łódź
 Olszowiec, village du powiat d'Opoczno,
 Olszowiec, localité du powiat de Radomsko,
 Olszowiec, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Olszowiec, village de la gmina de Brochów,
 Olszowiec, village de la gmina de Iłów.